Jiménez ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Jiménez (Chihuahua)
 Municipio Jiménez (Coahuila) 
 Municipio Jiménez (Michoacán)
 Municipio Jiménez (Tamaulipas)